Kincardine kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Kincardine, Ontario, ort,

Storbritannien 

 Kincardineshire, distrikt, Skottland, Aberdeenshire, 
 Kincardine, Fife, Skottland, 
 Kincardine, Highland – en ort i Highland, Skottland

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar